Cantonul Saulx este un canton din arondismentul Lure, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Abelcourt || align="right" | 303 || align="right" | 70300 || align="right" | 70001
|-
| Adelans-et-le-Val-de-Bithaine || align="right" | 251 || align="right" | 70200 || align="right" | 70004
|-
| Betoncourt-lès-Brotte || align="right" | 60 || align="right" | 70300 || align="right" | 70067
|-
| Châteney || align="right" | 44 || align="right" | 70240 || align="right" | 70140
|-
| Châtenois || align="right" | 126 || align="right" | 70240 || align="right" | 70141
|-
| La Creuse || align="right" | 51 || align="right" | 70240 || align="right" | 70186
|-
| Creveney || align="right" | 57 || align="right" | 70240 || align="right" | 70188
|-
| Genevrey || align="right" | 208 || align="right" | 70240 || align="right" | 70263
|-
| Mailleroncourt-Charette || align="right" | 277 || align="right" | 70240 || align="right" | 70322
|-
| Meurcourt || align="right" | 307 || align="right" | 70300 || align="right" | 70344
|-
| Neurey-en-Vaux || align="right" | 152 || align="right" | 70160 || align="right" | 70380
|-
| Saulx || align="right" | 672 || align="right" | 70240 || align="right" | 70478
|-
| Servigney || align="right" | 102 || align="right" | 70240 || align="right" | 70490
|-
| Velleminfroy || align="right" | 277 || align="right" | 70240 || align="right" | 70537
|-
| Velorcey || align="right" | 130 || align="right" | 70300 || align="right" | 70541
|-
| La Villedieu-en-Fontenette || align="right" | 155 || align="right" | 70160 || align="right" | 70555
|-
| Villers-lès-Luxeuil || align="right" | 305 || align="right" | 70300 || align="right" | 70564
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône